

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Всемирный день аудиовизуального наследия.

Национальные 
  — День посадки деревьев.

Религиозные 
  Православие
 — Память мучеников Назария, Келсия, Гервасия, Протасия (54-68 годы);
 — память преподобной Параскевы-Петки Сербской (XI век);
 — память священномученика Михаила Лекторского, пресвитера (1921 год);
 — память священномученика Петра Лебедева, пресвитера (1937 год);
 — память преподобномученика Максимилиана (Марченко), игумена (1938 год);
 — память преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143 год);
 — память мученика Сильвана, пресвитера Газского (IV век);
 — память священноисповедника Амвросия (Полянского), епископа Каменец-Подольского (1932 год);
 — празднование Яхромской иконы Божьей Матери (XV век).

Именины 
 Православные: Назар, Николай, Прасковья.

События

До XIX века 
 1553 — в Женеве протестантами сожжён Мигель Сервет — мыслитель, теолог, естествоиспытатель и врач.
 1644 — в ходе Английской гражданской войны произошла .
 1645 — инфант Теодозью де Браганса, принимает титул Принц Бразилии, специально созданный для него королём Жуаном IV, став первым носителем этого титула.

XIX век 
 1806 — спустя 13 дней после победы при Йене и Ауэрштедте (два сражения состоялись одновременно 14 октября) Наполеон I триумфально вошёл в Берлин.
 1807 — Мануэль Годой и Наполеон I подписывают договор в Фонтенбло, который позволял французам ввести свои войска в Испанию, чтобы совместно атаковать Португалию.
 1808 — в ходе Русско-шведской войны произошло сражение при Иденсальми, закончившееся победой шведских войск.
 1810 — США аннексировали бывшую испанскую колонию Западная Флорида.
 1870 — осада Меца в ходе Франко-прусской войны закончилась полной капитуляцией французов.
 1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.

XX век 
 1901 
 в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
 в Париже, ограбив магазин, налётчики впервые скрываются на автомобиле.
 1904 — открыт Нью-Йоркский метрополитен.
 1905 — на Балтийском заводе заложен броненосец «Император Павел I».
 1918 — основан Иркутский государственный университет (Иркутск, Россия).
 1922 — в Италии начался марш на Рим.
 1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодёжи, впоследствии преобразованный в «Ленком».
 1939 — части литовской армии вошли в Вильно, переданное Литве по Договору о взаимопомощи между Литвой и Советским Союзом.
 1943 — началась битва за острова Трежери.
 1944 — освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.
 1959 — в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», оно появилось в газете «Правда» и в других советских изданиях.
 1962 — Карибский кризис: разведывательный самолёт U-2 ВВС США сбит над Кубой советской зенитной ракетой; пилот майор Рудольф Андерсон погиб. Принято считать, что «Чёрная суббота», 27 октября 1962 — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.
 1971 — Демократическая Республика Конго стала называться Заиром.
 1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.
 1984 — введена в действие Байкало-Амурская магистраль.
 1990 — Аскар Акаев избран президентом Киргизской ССР.
 1991
 Джохар Дудаев избран президентом самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия.
 Туркмения провозгласила свою независимость.
 1994 — в Москве при обезвреживании взрывного устройства на основе мины МОН-50 с часовым механизмом у магазина «Контур-Авто» на шоссе Энтузиастов, 27, погиб подполковник ФСК Михаил Чеканов. После этой трагедии взрывотехники стали применять для разминирования роботы-манипуляторы ирландского производства «Хобо».
 1999 — бойня в армянском парламенте.

XXI век 
 2007 — в Санкт-Петербурге началась первая Вики-конференция русской Википедии.
 2008 — в Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.
 2017 — Каталония провозгласила независимость от Испании.

Родились

До XIX века 
 1728 — Джеймс Кук (убит в 1779), английский мореплаватель, картограф и первооткрыватель.
 1745 — Максим Березовский (ум. 1777), русский композитор.
 1759 — Якоб II Бернулли (ум. 1789), швейцарский учёный-механик.
 1762 — граф Гийсберт Карл ван Гогендорп (ум. 1834), голландский судья, дипломат и государственный деятель.
 1782 — Никколо Паганини (ум. 1840), итальянский скрипач-виртуоз, гитарист, композитор.

XIX век 
 1811 — Айзек Зингер (ум. 1875), американский изобретатель и промышленник, основатель компании «Зингер».
 1842 — Джованни Джолитти (ум. 1928), итальянский политик, 5-кратный премьер-министр Италии.
 1852 — Николай Алексеев (ум. 1893), русский предприниматель и благотворитель, градоначальник Москвы (1885—1893).
 1854 — Микша Дери (ум. 1938), венгерский инженер-электрик, изобретатель, один из разработчиков трансформатора.
 1855 — Иван Владимирович Мичурин (ум. 1935), русский советский учёный-биолог и селекционер, академик.
 1858 — Теодор Рузвельт (ум. 1919), 26-й президент США (1901—1909).
 1871 — Вацлав Воровский (убит в 1923), российский революционер, публицист, литературный критик, один из первых советских дипломатов.
 1883 — Миколас Вайткус (ум. 1973), литовский поэт и драматург, католический священник.
 1886 — Роберт Фальк (ум. 1958), российский и советский живописец, член «Бубнового валета».
 1891 — Пауль Грюнингер (ум. 1972), швейцарский полицейский, праведник народов мира.
 1892 — Соломон Юдовин (ум. 1954), белорусско-еврейский и советский художник-график, этнограф.
 1898 — Зинаида Ермольева (ум. 1974), микробиолог, эпидемиолог, академик АМН СССР, создательница антибиотиков.
 1899
 Николай Доллежаль (ум. 2000), советский учёный-энергетик, конструктор ядерных реакторов, академик АН СССР.
 Михаил Жаров (ум. 1981), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1900 — Лидия Русланова (ум. 1973), эстрадная певица (контральто), заслуженная артистка РСФСР.

XX век 
 1901 — Александр Чак (настоящая фамилия Чадарайнис; ум. 1950), латышский советский писатель и поэт.
 1909 — Даниил Сагал (ум. 2002), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1914 — Дилан Томас (ум. 1953), валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист.
 1919 — Елена Ржевская (наст. фамилия Каган; ум. 2017), советская и российская писательница.
 1922 — Мишель Галабрю (ум. 2016), французский актёр театра и кино, лауреат премии «Сезар».
 1923 — Рой Лихтенштейн (ум. 1997), американский художник, представитель поп-арта.
 1924
 Ален Бомбар (ум. 2005), французский врач и путешественник, в 1952 г. за 65 дней в одиночку на надувной лодке перешедший Атлантический океан.
 Майя Туровская (ум. 2019), советский и российский театровед, кинокритик, историк кино, сценарист, культуролог.
 1925 — Генрих Новожилов (ум. 2019), советский и российский авиаконструктор, академик АН СССР и РАН.
 1927 — Александр Серый (ум. 1987), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1932 — Сильвия Плат (ум. 1963), американская поэтесса, писательница, лауреат Пулитцеровской премии (посмертно).
 1933 — Владимир Земляникин (ум. 2016), актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 1938 — Наталия Рязанцева, советский и российский сценарист, кинодраматург.
 1939 — Джон Клиз, английский актёр, участник комик-группы «Монти Пайтон», обладатель премий BAFTA и «Эмми».
 1944 — Николай Караченцов (ум. 2018), актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР.
 1946 — Айван Райтман (ум. 2022), канадский кинорежиссёр и продюсер.
 1951 — Кеннет Даунинг, британский гитарист и композитор, бывший участник метал-группы «Judas Priest».
 1952
 Роберто Бениньи, итальянский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премии «Оскар» и др. наград.
 Фрэнсис Фукуяма, американский философ, политический экономист и писатель.
 1955 — Виктор Гусев, российский телеведущий, спортивный комментатор.
 1958 — Саймон Ле Бон, британский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы «Duran Duran».
 1959 — Александр Грановский, советский и российский рок-музыкант (бас-гитарист), один из основателей групп «Ария» и «Мастер».
 1961 — Игорь Бутман, советский и российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист РФ.
 1965 — Олег Котов, российский космонавт № 100.
 1966 — Марко Перкович (псевдоним Томпсон), хорватский рок-певец и музыкант.
 1971 — Теодорос Загоракис, греческий футболист, капитан национальной сборной на победном чемпионате Европы 2004 года.
 1972
 Мария Мутола, мозамбикская бегунья, олимпийская чемпионка на дистанции 800 м (2000), многократная чемпионка мира.
 Элисса, ливанская певица.
 1978 — Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор.
 1981
 Енни Дальман, финская фотомодель.
 Волкан Демирель, турецкий футболист, вратарь.
 1983 — Артур Смольянинов, российский актёр театра и кино.
 1988 — Брейди Эллисон, американский стрелок из лука, трёхкратный призёр Олимпийских игр.
  — Семи Кунатани, фиджийский регбист, олимпийский чемпион по регби-7 (2016).
  — Дайо Упамекано, французский футболист, вице-чемпион мира (2022).

Скончались

До XX века 
 1439 — Альберт II (р. 1397), герцог Австрии (с 1404), король Чехии, Венгрии (с 1437) и Германии (с 1438).
 1449 — Мухаммед Тарагай Улугбек (р. 1394), тюркский астроном и математик.
 1505 — Иоанн III Васильевич (р. 1440), великий князь Московский, государь всея Руси (1462—1505).
 1553 — Мигель Сервет (р. 1509), испанский мыслитель, врач, учёный.
 1675 — Жиль Роберваль (р. 1602), французский математик, астроном и физик.
 1700 — Адриан (р. 1637), патриарх Московский и всея Руси (1690—1700).
 1767
 Бурхард Кристоф Миних (р. 1683), российский генерал-фельдмаршал немецкого происхождения.
 князь Никита Трубецкой (р. 1699), российский военный и государственный деятель.
 1848 — Александр Варламов (р. 1801), русский композитор, автор романсов.

XX век 
 1913 — Порфирий Бахметьев (р. 1860), русский физик и биолог-экспериментатор.
 1915 — Владимир Тихомиров (р. 1841), русский учёный-биолог и фармацевт, профессор Московского университета.
 1918 — казнён Александр Протопопов (р. 1866), российский политик, крупный помещик и промышленник.
 1941 — погиб Виктор Талалихин (р. 1918), советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 1947 — Фанни Луукконен (р. 1882), глава финской женской военизированной организации «Лотта Свярд».
 1949 — Борис Добронравов (р. 1896), актёр, мастер художественного слова, народный артист СССР.
 1956 — Пётр Митурич (р. 1887), русский советский художник-график, член объединения «Мир искусства».
 1958 — Сергей Радлов (р. 1892), театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1964 — Вилли Бредель (р. 1901), немецкий писатель.
 1969 — Джорджо Щербаненко (р. 1911), итальянский писатель.
 1974 — Людмила Павличенко (р. 1916), самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.
 1975 — Рекс Стаут (р. 1886), американский писатель, автор детективных романов.
 1977 — Джеймс Кейн (р. 1892), американский писатель.
 1980 — Джон Ван Флек (р. 1899), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1977).
 1982 — Валерио Дзурлини (р. 1926), итальянский кинорежиссёр, сценарист.
 1990
 Жак Деми (р. 1931), французский кинорежиссёр.
 Уго Тоньяцци (р. 1922), итальянский актёр и кинорежиссёр.
 1991 — Пейке Кох (р. 1901), нидерландский художник.
 1999 — Рафаэль Альберти (р. 1902), испанский поэт и драматург.

XXI век 
 2002 — Сергей Крутиков (р. 1970), советский и российский певец, рэп-исполнитель, автор песен.
 2006 — Юрий Алтухов (р. 1936), советский и российский учёный-генетик.
 2011 — Сергей Говорухин (р. 1961), российский кинорежиссёр и писатель, сын Станислава Говорухина.
 2013 — Лу Рид (р. 1942), американский гитарист, певец, автор песен, лидер рок-группы «The Velvet Underground».
 2016 — Владимир Земляникин (р. 1933), актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 2019 — Абу Бакр аль-Багдади (р. 1971), лидер Исламского государства.

Приметы 
Параскева Грязниха. Прасковья Грязниха (Порошиха, Трепальница, Льняница, Льяниха). Параскева Пятница.
 Параскева считается покровительницей женской зимней работы, в первую очередь пряжи.
 На Грязнуху не бывает сухо.
 Если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остаётся четыре недели.
 Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится.
 С Грязнихи ни колесом, ни полозом путь не одолеть.

См. также

Примечания